Die Basketball-Afrikameisterschaft der Damen 2000, die fünfzehnte Basketball-Afrikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 5. und 12. November 2000 in Tunis, Tunesien statt, das zum dritten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Senegals, die zum neunten Mal, zum zweiten Mal in Folge, den Titel erringen konnte. Im Finale konnte Tunesien geschlagen werden. Zum ersten Mal nahm eine Mannschaft aus Marokko und dem Niger am Turnier teil.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
In der Vorrunde wurde in zwei Gruppen (Gruppe A und Gruppe B) zu je fünf Mannschaften gespielt. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere der jeweiligen Gruppe genau einmal, sodass jede Mannschaft vier Spiele absolvierte (insgesamt wurden 20 Spiele absolviert). Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die beiden punktbesten Mannschaften jeder Gruppe zogen in das Halbfinale ein. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich. Die Drittplatzierten spielten um Platz fünf, die Viertplatzierten um Platz sieben und die Letztplatzierten jeder Gruppe um Platz neun.

Ergebnisse

Vorrunde 
Gruppe A
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Tag 6

Gruppe B

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierung 

Senegal und Tunesien qualifizierten sich durch die Finalteilnahme für die Basketball-Weltmeisterschaft der Damen 2002 in der Volksrepublik China.

Weblinks 
 2000 African Championship for Women – Wettbewerbsseite im FIBA-Archiv ()
 Ergebnisse auf the-sports.org ()

2000
Afrikameisterschaft 2000
Afrikameisterschaft
Sportveranstaltung in Tunis
Frauenbasketballwettbewerb